Сандовал има више значења:
 Округ Сандовал (Нови Мексико)
 Сандовал (Тексас)
 Сандовал (Илиноис)